Greenview bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Greenview (Delaware)
 Greenview (Illinois)
 Greenview (Kalifornien)
 Greenview (Minnesota)
 Greenview (Missouri)
 Greenview (Pennsylvania)
 Greenview (Texas)
 Greenview (West Virginia)

in Kanada:
 Greenview (Calgary), Stadtteil
 Municipal District of Greenview No. 16, Distrikt in Alberta